Jean Libert (né le ) est un graphiste belge.

Biographie 
Après des études aux Beaux-Arts, il entame une carrière dans la publicité. En 1973, il entre au service de La Poste. Il sera pendant 10 ans contrôleur des travaux et s'orientera par après vers la publicité postale à la direction Générale. Après quelques années au service de la Direction Commerciale il prend l'option de rejoindre le service Social de La poste pour améliorer la communication entre les agents et le SSP en instaurant la publicité affiches internes et le célèbre magazine SOC de social pour les postiers. C'est après 7 ans que la structure changent au service social et qu'il postule un emploi libre de créateur de timbres à Stamps & Philately. 

En 2005, il rejoint donc le duo de graphistes Myriam Voz et Thierry Martin (MVTM). Ses premiers timbres mis en page forment le bloc-feuillet « Astérix chez les Belges - Asterix en de Belgen ».

Il est actuellement Président d'une association sans but lucratif Moyen’ Art international et capitaine de la compagnie de la reconstitution médiévale " Messenie St Jean" dont le siège est situé à Saint Symphorien, dans la ville de Mons en Belgique.

Il a été courtisé par la télévision japonaise qui voulait comprendre la quintessence de la vie médiévale telle qu’elle est reconstituée actuellement. Il a réalisé plusieurs articles sur sa passion qu'est le Moyen Âge, dont certains ont été publiés dans Histoire et images médiévales.

Engagement politique 
Membre du PP (Parti Populaire, parti politique belge qualifié d'extrême-droite par le CRISP en 2016 (*)), et responsable de la section montoise du parti, il crée la polémique en 2014 en défendant les positions antisocialistes et nationalistes du groupuscule néo-nazi grec(**) "Aube Dorée". Ses propos, publiés sur la page Facebook du PP montois ont nécessité une intervention des instances du PP afin qu'ils soient retirés. Le journal "La Libre" en garde pourtant une trace dans son édition du 16 septembre 2014 (***) : "Comme la Belgique et la France, la Grèce a connu le socialisme et le repousse, pour laisser passer la droite. Pire encore les grecs ne voient que par l'Aube Aube Dorée qui contrairement à ce que disent les médias sur leur extrémisme en est arrivée à défendre le Grec vis-à-vis des envahisseurs étrangers (...) Il est scandaleux de voir des étrangers se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux et de voir (..) les Grecs payer leurs soins mais aussi contribuer au payement des autres (...) Bref, l'Aube dorée monte et je crois savoir que les Grecs vivants dans notre pays seraient heureux de voir un parti de notre pays ressembler à cette fabuleuse Aube Dorée qui accompagne les personnes âgées et qui offre de la nourriture aux pauvres Grecs (...) qui chasse les étrangers qui s'introduisent illégalement et qui enveniment l'économie de leur pays".

Source 
 « Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves », entretien paru dans l'Écho de la timbrologie , juillet-, pages 12-13.
 (*) "Modrikamen a basculé à l'extrême-droite"; La Libre Belgique - 10 février 2016 - https://www.lalibre.be/belgique/2016/02/10/modrikamen-pp-a-bascule-a-lextreme-droite-2RLBLDYGPBD23NWMZ6LY577J7E/
 (**) "Neo-fascist Greek party takes third place in wave of voter fury"; The Guardian - 21 septembre 2015 - https://www.theguardian.com/world/2015/sep/21/neo-fascist-greek-party-election-golden-dawn-third-place
 (***) "Un membre du Parti Populaire fait l'apologie d'un parti néo-nazi. La direction du parti a pris ses distances avec le message" - La Libre - 19 septembre 2014 - https://www.lalibre.be/belgique/2014/09/16/un-membre-du-parti-populaire-fait-lapologie-dun-parti-neo-nazi-47ABZASZYRDGLFDBV24V7BUE2I/

Artiste belge francophone
Dessinateur de timbres
Naissance en août 1954